Шотландский Первый Дивизион 1923/1924 () — 34-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1923 года и закончился 26 апреля 1924 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1923/1924
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1923 году
Спорт в Шотландии в 1924 году